Die Heidelberger Versammlung war ein Treffen 51 liberaler und demokratischer Politiker am 5. März 1848 im Gasthaus Badischer Hof in Heidelberg auf Einladung Johann Adam von Itzsteins. Die Versammlung setzte den wesentlichen Impuls zum Vorparlament und war somit ein Meilenstein auf dem Weg zur Frankfurter Nationalversammlung.

Teilnehmer der Versammlung waren im Wesentlichen süddeutsche Parlamentarier, aber im Gegensatz zur Heppenheimer Tagung Personen unterschiedlicher politischer Richtungen innerhalb der nationalstaatlich-parlamentarischen Bewegung.

In der Deutschen Zeitung veröffentlichte die Versammlung eine Erklärung, die wesentlich dazu beitrug, dass es innerhalb von zehn Wochen zu einer von allen Männern gewählten verfassungsgebenden Nationalversammlung kam. 

Das wichtigste Ergebnis dieses Treffens war die von Welcker angeregte Einsetzung eines Siebenerausschusses, der die Einladungen für das Vorparlament in Frankfurt am Main aussprach. Daneben wurde eine gegen Russland und pro Frankreich gerichtete außenpolitische Stellungnahme abgegeben. Über den Weg zu einem parlamentarischen Nationalstaat war die Versammlung uneins, da vor allem Struve auf eine von einem Direktorium geführte, den Vereinigten Staaten nachempfundene Sociale Demokratie pochte, während die Mehrheit der Versammlung, insbesondere Gagern, den Schritt in die Revolution ablehnte und sich für eine konstitutionelle Monarchie aussprach.

Teilnehmer 
Aus der Teilnehmerliste:
 Friedrich Daniel Bassermann
 Lorenz Brentano
 Josef Brunck
 Rudolph Eduard Christmann
 Dietrich Dresel
 Karl Fetzer
 Georg Gottfried Gervinus
 Heinrich von Gagern
 Ludwig Häusser
 David Hansemann
 Friedrich Hecker
 Christian Heldmann
 Adam von Itzstein
 Friedrich Siegmund Jucho
 Friedrich Theodor Langen
 Emil Leisler
 Ernst Leisler
 Karl Mathy
 Carl Joseph Anton Mittermaier
 Joseph Ignatz Peter
 Friedrich Römer
 Wilhelm Sachs
 Eduard Schweickhardt
 Alexander von Soiron
 Georg Jacob Stockinger
 Gustav Struve
 Carl Theodor Welcker
 Philipp Wilhelm Wernher

Weblinks
Erklärung der Heidelberger Versammlung vom 5. März 1848, Deutsche Zeitung vom 7. März 1848

Literatur 
 Frank Engehausen (Hrsg.): Auf dem Weg zur Paulskirche. Die Heidelberger Versammlung vom 5. März 1848. Begleitband zu der Ausstellung im Kurpfälzischen Museum der Stadt Heidelberg vom 5. März – 3. Mai 1998. Ubstadt-Weiher 1998.

Einzelnachweise 

Frankfurter Nationalversammlung
Geschichte (Heidelberg)